Carewicz – tytuł określający syna cara (Rosji, Bułgarii, Serbii)
 Carewicz (Czterdziesty pierwszy Czerkies) – utwór dramatyczny Gabrieli Zapolskiej z 1917 roku
 Carewicz – polski film niemy z 1919 roku, ekranizacja sztuki Zapolskiej
 Carewicz – operetka Franza Lehára z 1927 roku, oparta na sztuce Zapolskiej 
 Carewicz – niemiecki film niemy z 1928 roku, ekranizacja operetki Lehára
 Carewicz – niemiecki film muzyczny z 1933 roku, ekranizacja operetki Lehára
 Carewicz –  francusko-niemiecki film muzyczny z 1954 roku, ekranizacja operetki Lehára
 Carewicz –  austriacki film muzyczny z 1963 roku, ekranizacja operetki Lehára
 Carewicz – niemiecki film muzyczny z 1973 roku, ekranizacja operetki Lehára